Mells – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Mells – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)